5. међузонски шаховски турнир - одржан је у Стокхолму од 27. јануара до 6. марта 1962 год. На турнир кандидата у Кирасау 1962 пласирало се првопласираних 6 такмичара. Како су пласирани на шестом, седмом и осмом месту имали исти број бодова организован је додатни меч-турнир за шестог учсника на турниру кандидата.Леонид Стајн је победио у додатном меч-турниру за шесто место, али се је Пал Бенко пласирао на турнир кандидата, јер је према условима Стокхолмског међузонског турнира, на турнир кандидата се не могу пласирати више од три шахиста из једне земље.

Меч-турнир за 6-о место

Литература 
 Шахматный словарь. Москва: Физкультура и спорт, 1964. С. 145.
 Шахматы: Энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия, 1990. С. 599. ISBN 5-85270-005-3.
 Шахматный ежегодник. 1962 г. Съставител Г.Фридштейн. Москва, Физкультура и спорт, 1964.

Спољашње везе 
Партије на сајту pgnmentor.com

Светски шампионат у шаху
Међузонски турнир у шаху
Шаховски турнири
Шах у Шведској
Шах у 1962.